Фунакоси (яп. 船越)— фамилия японского происхождения.

Известные носители:
 Фунакоси, Гитин — японский мастер боевых искусств окинавского происхождения; родоначальник современного каратэ, создатель стиля Сётокан.
 Фунакоси, Ёситака (Гиго) — мастер каратэ, сын Гитина Фунакоси, один из создателей и модификатор Сётокан.
 Фунакоси, Кацунаро — японский скульптор.
 Фунакоси, Кеннет Йосинобу — мастер каратэ, основатель FSKA, сын двоюродного брата Гитина Фунакоси.
 Фунакоси, Эйдзи — японский актёр.

Другое:
 9482 Funakoshi — астероид главного пояса, открытый 15 января 1989 года.